Manuel Moreno, Spaans golfer
 Manuel Moreno Sánchez. Mexicaans politicus
 Manuel Morena Junquera, een flamencogitarist met artiestennaam Moraíto Chico.